

Mitologia 
 Illo – personaggio della mitologia greca, figlio di Eracle e di Deianira. È considerato l'eponimo degli Illiri
 Illo – personaggio della mitologia greca, guerriero troiano ucciso da Aiace Telamonio
 Illo – personaggio della mitologia greca, un gigante lidico
 Illo – personaggio della mitologia romana, un guerriero arcade alleato di Enea nella guerra tra troiani e italici, muore ucciso da Turno

Persone 

Illo – generale bizantino

Note